Појам Кутања може да се односи на:

 Кутања (Слуњ), насељено место у граду Слуњу, Кодун, Република Хрватска
 Кутања (Доњи Вакуф), насељено место у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ